Музей декоративно-прикладного искусства, музей декоративного искусства, музей прикладного искусства — музей, посвящённый декоративно-прикладному искусству. 

Среди музеев этого типа, можно отметить, в частности (список неполный):

 Россия 
 Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства — Москва.
 Музей прикладного искусства —  Санкт-Петербург.
 Каменский музей декоративно-прикладного искусства и народного творчества — Каменск-Шахтинский, Ростовская область.

 Другие страны 
 Австрийский музей прикладного искусства — музей в Вене.
 Государственный музей декоративного украинского искусства — Киев.
 Государственный музей прикладного искусства Узбекистана — музей в Ташкенте.
 Музей прикладного искусства — музей в Берлине.
 Музей прикладного искусства — музей в Будапеште.
 Музей прикладного искусства — музей в Вильнюсе.
 Музей прикладного искусства — музей в Дрездене.
 Музей прикладного искусства — музей в Кёльне.
 Музей прикладного искусства — музей в Осло.
 Музей прикладного искусства — музей в Таллине.
 Музей прикладного искусства — музей во Франкфурте-на-Майне.
 Музей декоративно-прикладных искусств — музей в Риге.
 Музей декоративного искусства — музей в Париже.
 Музей прикладного искусства — музей в Праге. 
 Национальный музей прикладного искусства — музей в Мадриде.